Uno kan syfta:

 Uno (namn) – ett mansnamn
 UNO – ett kortspel
 Rai 1 – en TV-kanal i Italien
 Uno-X (Danmark) – ett svenskt bensinstationsföretag
 Uno-X (Sverige) – ett danskt och norskt bensinstationsföretag
 Uno (musikalbum) - ett musikalbum av Uno Svenningsson
 ¡Uno! – ett musikalbum av Green Day